Carlos II (; 10 de abril de 1651, Heidelberg - 26 de mayo de 1685, Heidelberg) fue Elector palatino desde 1680 hasta 1685. Era el hijo de Carlos I Luis del Palatinado y Carlota de Hesse-Kassel.

Gobierno 
Su corto reinado no fue glamuroso. Nombró a su incompetente antiguo tutor Paul Hachenberg como ministro principal, dejando a sus medio hermanos, los "Raugraves", fuera de su favor. Llamó a su madre de vuelta de Kassel y pagó sus inmensas deudas. Carlos era de una naturaleza débil y tímida, marcada por experiencias de su infancia familiar. Mostró un entusiasmo superficial por la vida militar. Carlos era un estricto calvinista. En 1671, su tía, la electora Sofía de Hannover, organizó su matrimonio con la princesa Guillermina Ernestina de Dinamarca, hija del rey Federico III de Dinamarca. Su matrimonio no tuvo descendencia.

A su muerte, el Electorado del Palatinado pasó a la rama católica de la familia, Neoburgo. Las pretensiones rivales al Palatinado de su hermana, Isabel Carlota, duquesa de Orleans, cuñada de Luis XIV de Francia, fue el pretexto para la invasión francesa del Palatinado en 1688, que dio comienzo a la Guerra de los Nueve Años.

Referencias

Enlaces externos 

Electores del Palatinado del siglo XVII (casa de Wittelsbach)
Electores del Palatinado de la dinastía Palatinado-Simmern
Nacidos en Heidelberg
Caballeros de la Orden del Elefante